Vallet steht für:

 Vallet, französische Gemeinde im Département Loire-Atlantique
 Ortschaft in der Gemeinde Ayse im Département Haute-Savoie

Vallet ist der Familienname folgender Personen:
 Annie Vallet (* um 1950), französische Badmintonspielerin
 Bernard Vallet (* 1954), französischer Radrennfahrer
 Carla Vallet, Popsängerin
 Cédric Vallet (* 1971), französischer Skilangläufer
 Danielle Vallet Kleiner (* 1958), französische Videokünstlerin
 Dominique Vallet (* 1979), ehemalige italienische Biathletin
 Edgar Vallet (* 2000), französischer Nordischer Kombinierer
 Édouard Vallet (1876–1929), Schweizer Maler
 Francisco de Paula Vallet y Arnau SJ (1883–1947), spanischer römisch-katholischer Geistlicher, Jesuit und Ordensgründer
 Georges Vallet (1922–1994), französischer Klassischer Archäologe
 Guillaume Vallet (1632–1704), französischer Kupferstecher
 Jérôme Vallet (1667–um 1720), französischer Kupferstecher
 Julius von Vallet des Barres (1820–1897), preußischer General der Infanterie
 Marguerite Vallet (1888–1918), Schweizer Malerin
 María Vallet-Regí (* 1947), spanische Chemikerin und Hochschullehrerin
 Marius Mars-Vallet († 1957), französischer Bildhauer
 Mégane Vallet (* 1989), französische Handballspielerin
 Nicolas Vallet (~1583–nach 1642), französisch-niederländischer Lautenkomponist und Musikverleger
 Odon Vallet (* 1947), französischer Religionswissenschaftler

Siehe auch:
 Valet
 Valett
 Wallet